Godgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Godgöl, sjö i Västerviks kommun, 
Godgölen (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,5 ha)
Godgölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Norrköpings kommun,  (13,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn